La espiral es una línea curva generada por un punto que se va alejando progresivamente del centro a la vez que gira alrededor de él.

Espiral también puede referirse a:
 el álbum Espiral, de Anna Carina; o
 la película Espiral, de Jorge Pérez Solano.

Como parte de una frase puede referirse a:
 una galaxia espiral, galaxia cuya forma se asemeja a una espiral; 
 el desarrollo en espiral, modelo del ciclo de vida del software;
 la dinámica espiral, modelo transdisciplinario bio-psico-socio-cultural; o
 la encuadernación en espiral, método económico de encuadernación.

En plural puede referirse a:
 Spiralia, grupo de animales que presenta segmentación espiral del huevo.